Fleitas ist der Familienname folgender Personen:

 Aníbal Maricevich Fleitas (1917–1996), paraguayischer römisch-katholischer Bischof
 Carlos María Fleitas, uruguayischer Politiker
 Epifanio Méndez Fleitas (1917–1985), paraguayischer Politiker, Musiker und Schriftsteller
 Jorge Fleitas (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Manuel Fleitas Solich (1900–1984), paraguayischer Fußballspieler und -trainer
 Maximiliano Fleitas, uruguayischer Fußballspieler
 Roberto Fleitas, uruguayischer Fußballtrainer